Bupleurum panacifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Jens Wilken Hornemann och Ernst Gottlieb von Steudel. Bupleurum panacifolium ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
panacifolium